Кубок Сомали является самым крупным футбольным турниром на выбывание в Сомали. Хорсид выигрывал кубок наибольшее количество раз.

История 

Турнир был создан в 1977 году в формате плей-офф по сумме двух игр, за исключением финала, в котором играется одиночная игра. Чемпион имеет возможность представлять страну в Кубке конфедерации КАФ.

В турнире может участвовать любой клуб, связанный с Сомалийской федерацией футбола.

Список финалов

Примечания 

Спорт в Сомали
Футбол в Сомали